Montana kan syfta på:

Montana (djur) – ett släkte av insekter
Montana (film) – en gangsterfilm för TV från 1990
Montana (musikgrupp) – en australiensisk powerpopgrupp
Montana (sång av Frank Zappa) – en sång av Frank Zappa på hans album Over-Nite Sensation 1973
Montana Jones – en animerad TV-serie
Montana Cans eller German Montana – ett märke inom aerosolmålning
Montana Colors  – ett spanskt märke inom aerosolmålning
Hannah Montana – barnkomedi-TV-serie och fiktiv barnsångare
Pontiac Montana – en minivan från Pontiac i General Motors
 Montanas litteraturpris ett danskt litteraturpris, instiftat år 2006

Personer
Joe Montana (1956–), Hall-of-fame-quarterback från Francisco 49ers
Claude Montana (1949–), en fransk modedesigner
Patsy Montana (1908–1996), en amerikansk sångerska och låtskrivare inom country
Bob Montana (1920–1975), serietecknare som ritade karaktärerna för serieförlaget Archie Comics
 Montana Slim – en kanadensisk countrysångare och joddlare, se Wilf Carter (1904–1996)

Fiktiva
Tony Montana – fiktiv karaktär i Brian DePalmas remake av filmen Scarface
 Montana Max – en fiktiv karaktär i den tecknade TV-serien Tiny Toon Adventures från 1990-talet
 Montana (seriefigur) – en serieskurk inom Marvel Comics

Geografi

Brasilien 

 Montanha (ort), Espírito Santo,

Bulgarien 

 Montana (region), 
 Obsjtina Montana, kommun, 
 Montana, Bulgarien – Obsjtina Montana,

Kroatien 

 Motovun, ort, Istrien,

Schweiz 

 Crans-Montana, kommun och  vintersportort i kantonen Valais
 Montana, Schweiz, ort, Valais,

USA 

 Montana, delstat, 
 Montana, Wisconsin – en kommun (town) i Buffalo County

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar